Чемпионат Белоруссии по шахматам 2016 прошёл с 7 по 19 января 2016 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 8-я категория (средний рейтинг 2449).
 Главный судья: международный арбитр ФИДЕ Дмитрий Лыбин.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии на сайте 

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2016 год в шахматах
Январь 2016 года
Спорт в Белоруссии в 2016 году